Conostoma – rodzaj ptaka z rodziny ogoniatek (Paradoxornithidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące od Himalajów do środkowych Chin i północno-wschodniej Mjanmy.

Morfologia 
Długość ciała 20–28,5 cm; masa ciała 31,5–110 g.

Systematyka

Etymologia 
 Conostoma:  kōnos „stożek”; στομα stoma, στοματος stomatos „usta”.
 Cholornis: gr. χωλος khōlos „wadliwy”; ορνις ornis, ορνιθος ornithos „ptak”. Gatunek typowy: Cholornis paradoxus J. Verreaux, 1871.

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Conostoma aemodium – ogoniatka wielka
 Conostoma paradoxum – ogoniatka trójpalczasta
 Conostoma unicolor – ogoniatka brązowa

Przypisy 

Ogoniatki